Цига́ник — українське прізвище.

Відомі носії 

 А. Циганик — сотник УГА, командант батареї 5-го гарматного полку.
 Ігор Циганик — журналіст.